Kuukansaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kuukansaari (ö i Norra Savolax), Kuopio, 
 Kuukansaari (ö i Södra Savolax), S:t Michel, 

Robotskapade Finlandförgreningar